Armelle, (1969-), comédienne française ;
 Armelle, (1972-), animatrice de télévision belge ;
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Armelle.

Articles connexes 
 Armelle Deutsch (1979-), actrice française.
 Armelle Gourlaouën, harpiste française.
 Armelle Nicolas, (1606-1671), dite aussi la bonne Armelle ou aussi parfois sainte Armelle ; illuminée bretonne, objet d'un culte.